Лука Шутай () — албанский и итальянский шахматист, гроссмейстер (2018).

Чемпион Албании 2003 г.

В составе сборной Албании участник двух шахматных олимпиад (2004 и 2006 гг.).

С 2008 г. живет в Италии. Выступал за сборную Италии на шахматной олимпиаде 2008 г. и командном первенстве Европы 2009 г.

Женат на немецкой шахматистке Элизабет Петц.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Албании
Шахматисты Италии